Mellangadden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mellangadden (Jomala, Åland),  
 Mellangadden (Kökar, Åland), 
 Mellangadden, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar